Diagnon peut désigner :

Toponymie 
 Diagnon, un village du département et la commune rurale de Dolo dans la province du Bougouriba et la région du Sud-Ouest au Burkina Faso.
 Diagnon, un village de la communauté rurale d'Adéane dans l'arrondissement de Niaguis, le département de Ziguinchor et la région de Ziguinchor (en Casamance) au Sénégal.